Berlaar és un municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes. Està compost per les seccions de Berlaar i Gestel.

Evolució de la població 

Municipis de la Província d'Anvers